

Persone
 Anne Parr, Contessa di Pembroke (1515-1552) – sorella minore di Caterina Parr
 Caterina Parr (1512-1548) – regina consorte d'Inghilterra e Irlanda, ultima moglie di Enrico VIII Tudor
 Jack Parr (1936-2015) – cestista statunitense
 John Wayne Parr, detto The Gunslinger (1976) – pugile, kickboxer, artista marziale e thaiboxer professionista australiano
 Jonathan Parr (1988) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Lily Parr (1905-1978) – calciatrice britannica
 Martin Parr (1952) – fotoreporter britannico
 Nathaniel Parr (XVIII secolo–1751) – incisore ed editore britannico
 Percival Parr (1859-1912) – calciatore inglese, di ruolo portiere
 Robert Parr (1921-2017) – chimico statunitense
 Thomas Parr, noto come Old Tom Parr (1483?–1635) – uomo inglese che, secondo la tradizione, sarebbe vissuto 152 anni
 William Parr, I barone Parr di Kendal (1434-1483) – cortigiano e nobile inglese
 William Parr, I marchese di Northampton (1513-1571) – nobile inglese, fratello di Caterina Parr

Altro
 Violetta Parr – personaggio immaginario di film d'animazione Pixar